Па́вел Ива́нович Моро́зов:
 Морозов, Павел Иванович (1846—1927) — врач-хирург, заслуженный профессор Киевского университета.
 Морозов, Павел Иванович (род. 1958) — русский драматург, актёр, режиссёр, мелодекламатор.
 Морозов, Павел Иванович (1898—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.